hrabstwo Limestone (ang. Limestone County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Limestone (ang. Limestone County) w USA, w stanie Teksas